George Stephens kan syfta på bland andra:

 George Stephens (ingenjör) (1783–1839), engelsk lantbruksingenjör, verksam i Sverige
 George Stephens (filolog) (1813-1895), engelsk filolog, verksam i Sverige och Danmark